Дедусенко — украинская фамилия. Возможна иная украинизированная транскрипция Дидусенко.

Известные носители 
 Дедусенко, Ольга Фёдоровна  (род. 1958) — советская гандболистка, заслуженный мастер спорта СССР (1984). 
 Дедусенко, Яков Тимофеевич (1890—1936) — российский эсер, член Всероссийского учредительного собрания и Верховного управления Северной области.